Knickspannung kann sein

 in der Mechanik: die Randspannung im Querschnitt von Druckstäben bei Erreichen der kritischen Knicklast; siehe Knickung
 in der Elektronik: die Spannung, ab der bei einer Diode der durchgelassene Strom exponentiell zur Spannung zunimmt; siehe Schwellenspannung